Super pode ser:

Super Nintendo Entertainment System - um videogame.
Super-herói - um personagem fictício "sem precedentes das proezas físicas dedicadas aos atos em prol do interesse público."
Super-Homem, um conceito chave da filosofia de Friedrich Nietzsche.
Superman ou Super-Homem, personagem de banda desenhada da DC Comics.
Super Bowl 
Super-8 - um formato cinematográfico desenvolvido nos anos 1960.
Super Sentai 
Super Mario World - o primeiro jogo da história para o Super Nintendo.
Super Mario Bros. 
Super Amigos
Super Mario
Super-herói 
Legião dos Super-Heróis 
Super 14 
Super Size Me
Super FX 
Super Mario 64 - um dos primeiros jogos do Nintendo 64 e o carro-chefe do console, impulsionando a venda deste videogame.
Super Aguri F1 - uma equipe de Fórmula 1 que estreou na Temporada de 2006.
Super Metroid - o terceiro jogo da série Metroid, lançado em 1994 para o Super Nintendo.
Super Rádio Tupi - uma rádio brasileira do Rio de Janeiro, sua frequência é os 1280 kHz.

Desambiguação